Смирно́в — самая распространённая русская фамилия. В списке общерусских фамилий занимает 1-е место. Происходит от мирского (нецерковного) имени Смирнóй, которое давалось у крестьян тихому, некрикливому ребёнку.

Также Смирновы — ряд русских дворянских родов.

По данным 2014 года, фамилия Смирнов занимала 1243-е место по распространённости в мире: её носили 432 777 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Smirnov Surname Meaning & Statistics на сайте forebears.io</ref>:

 Смирнов 

 А 
 Смирнов, Адриан Анатольевич (1908—1992) — советский физик-теоретик.
 
 
 
 Смирнов, Анджей (род. 1938) — польский политический деятель, депутат Сейма.
 
 
 Смирнов, Аполлон Иванович (1838—1902) — русский писатель, философ.
 Смирнов, Аркадий Александрович (1909—1959) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Арсений Алексеевич (1885—1942) — русский поэт, прозаик, переводчик.
 Смирнов, Артём Юрьевич (род. 1999) — российский биатлонист.
 Смирнов, Архип Дмитриевич (1891—1964) — марийский советский врач, заслуженный врач РСФСР.

 Б 
 

 В 
 Смирнов, Вадим Анатольевич (в монашестве Аристарх; род. 1959) — епископ Русской православной церкви, митрополит Кемеровский и Прокопьевский.
 
 Смирнов, Валериан Николаевич (1849—1900) — российский врач, публицист.
 
 
 Смирнов, Викентий Михайлович (1881—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 
 
 Смирнов, Владилен Степанович (1933—2020) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Тюменского райкома КПСС (1975—1978), Герой Социалистического Труда (1972).
 
 
 

 Г 

 Смирнов, Гаврил Тихонович (1906—1967) — марийский советский писатель, драматург, журналист.
 
 Смирнов, Герман Алексеевич (1937—2015) — советский и российский конструктор ядерных боеприпасов.
 
 Смирнов, Глеб Борисович (1908—1981) — советский живописец.
 

 Д 
 Смирнов, Данила Олегович (род. 2001) — российский футболист.
 Смирнов, Денис Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист.
 
 

 Е 
 
 Смирнов, Ефим Иванович (1904—1989) — советский учёный, генерал-полковник медицинской службы, академик АМН СССР, министр здравоохранения СССР, Герой Социалистического Труда.

 И 
 
 
 
 
 Смирнов, Иосиф Сергеевич (1864—1918) — священномученик, расстрелян.

 К 
 Смирнов, Капитон Иванович (1827—1902) — российский педагог, директор 2-й Петербургской гимназии; автор «Учебной книги географии», которая выдержала несколько десятков изданий.
 Смирнов, Ким Алексеевич (род. 1937) — советский и российский учёный, педагог, ректор Международного славянского института.
 
 Смирнов, Клавдий Константинович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 

 Л 
 
 

 М 
 
 Смирнов, Марис (род. 1977) — латвийский футболист.
 
 Смирнов, Мирон Николаевич (1821—1895) — предприниматель, писатель, краевед.
 

 Н 
 Смирнов, Нестор Александрович (1878—1942) — советский зоолог.
 
 
 Смирнов, Нил Михайлович (1881—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.

 О 
 

 П 
 
 

 Р 
 Смирнов, Роман Петрович (род. 1984) — российский спортсмен-легкоатлет.
 Смирнов, Руслан (род. 1976) — латвийский футболист.
 Смирнов, Руф Яковлевич (1872—?) — врач, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии.

 С 
 Смирнов, Савватий Васильевич (1929—2002) — советский и российский лингвист, профессор Тартуского университета.
 
 
 

 Т 
 

 Ф 
 Смирнов, Феодор Алексеевич (в монашестве Христофор''; 1842—1921) — епископ Русской православной церкви, духовный писатель, магистр богословия.
 Смирнов, Федосей Прокопьевич (1899—1962) — советский колхозник в Горьковской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Э 
 Смирнов, Эдгар Филиппович (1932—1998) — советский редактор и сценарист.
 Смирнов, Эдуард Павлович (род. 1939) — депутат парламента Республики Молдова от Партии социалистов.

Ю 
 Смирнов, Ювеналий (ум. не ранее 1804) — архимандрит РПЦ, педагог, ректор Тамбовской духовной семинарии.

Я



Двойные фамилии 
 Смирнов-Осташвили, Константин Владимирович (1936—1991) — советский политический и общественный деятель, русский националист, председатель организации «Память».
 Смирнов-Платонов, Григорий Петрович (1825—1898) — священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей, духовный писатель и общественный деятель.
 Смирнов-Платонов, Иван Алексеевич (1814—1860) — протоиерей русской православной церкви.
 Смирнов-Русецкий, Борис Алексеевич (1905—1993) — русский художник, учёный, писатель, общественный деятель.
 Смирнов-Светловский, Пётр Иванович (1897—1940) — советский военно-морской деятель, флагман флота 2-го ранга.
 Смирнов-Сокольский, Николай Павлович (1898—1962) — советский артист эстрады, писатель, библиофил, народный артист РСФСР.
 Смирнов-Черкезов, Александр Иванович (1909—1972) — русский советский писатель, очеркист; инженер-строитель; член редколлегии «Литературной газеты».

Топоним 
 Смирнов — посёлок в Судковском сельсовете Хойникского района Гомельской области, Белоруссия.
 Смирнов — хутор, Ракитянский район, Белгородская область, Россия.

См. также

Примечания